La Vie secrète de Walter Mitty désigne :
 La Vie secrète de Walter Mitty, une nouvelle de James Thurber (1939) ;
 La Vie secrète de Walter Mitty, un film américain de Norman Z. McLeod sorti en 1947 ;
 le titre québécois de La Vie rêvée de Walter Mitty (The Secret Life of Walter Mitty), un film américain réalisé par Ben Stiller sorti en 2013.